Рябокляч Андрій Карпович — журналіст, відповідальний редактор газети «Радянська Україна», депутат Верховної Ради УРСР 7—8-го скликань.
 Рябокляч Іван Панасович — український радянський журналіст і письменник, лауреат Сталінської премії.